Strum ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Strum, US-amerikanischer Curler
 Mike Strum, US-amerikanischer Curler

Strum ist der Ortsname von:
 Strum (Albanien), Gemeinde im Kreis Fier, Albanien
 Strum (Wisconsin), Ort im Trempealeau County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Gruppo Strum, italienisches Designerkollektiv